Stefan Hula kan avse någon av följande:
Stefan Hula (född 1986), polsk backhoppare
Stefan Hula (född 1947), polsk utövare av nordisk kombination